Многоле́тие, многоле́тствование — торжественное провозглашение за православным богослужением слов «Мно́гая ле́та!». Является формой пожелания долгих лет жизни и благополучия.

Провозглашается диаконом в форме сольного речитатива с постепенным усилением и подъёмом голоса:

(Благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение и во всем благое поспешение, подаждь Господи рабу твоему, ныне тезоименитому (имярек), и сохрани его на многая и благая лета!)

Хор в ответ обычно поёт:
(Многая, многая, многая лета!
Многая, многая, многая лета!
Сохрани его, Господи! Даруй ему, Господи!
Многая, многая, многая лета!
Ки́рие эле́исон, Христе́ эле́исон!
Многая, многая, многая лета!
Многая лета!)

Чаще других в храмах и в концертах духовной музыки на эстраде звучат многолетия «Патриа́ршее», Д. С. Бортнянского, С. С. Прокофьева, В. Титова.

По указанию Типикона многолетны после Перваго часа или после отпуста праздничной утрени, а также после Литургии поётся в следующей форме:

На архиерейских богослужениях, в кафедральных соборах, в ставропигиальных храмах, монастырях и их подвориях к многолетию добавляются слова:

На патриарших богослужениях и в некоторые иные праздничные дни вместо многолетия может петься «Полихро́нион» на греческом языке с упоминанием только патриарха.

В конце вседневной вечерни и славословной утрени поётся такой вид Многолетия:

В конце Перваго часа:

В Русской православной церкви многолетие поётся патриарху, епархиальному архиерею, настоятелю монастыря с братией и всем православным христианам. В греческих православных церквах заменой многолетия служит благословение, которое произносит священник по окончании литургии: 

Изначально в Византии многолетствование было формой чествования императоров. В книге «О церемониях» (X век) содержатся сходные с многолетием гимны, которые произносились при встрече царя и по содержанию своему составляют особый вид, средний между тропарями и произведениями тогдашней светской антологии. Позднее оно вошло в православное богослужение. На Руси многолетие провозглашали также и в конце совместной трапезы.

В западных чинах литании века (VII—VIII века) содержатся формулы, близкие к многолетию: «такому-то (имя короля) жизнь (vita)!», — или: «…жизнь и победа!» (vita et victoria!), «здравие (salus) и жизнь!».

Примечания

Литература

Ссылки 

 Многолетие // Хоровой словарь

Православные песнопения